Strada statale 14 – strada statale polacca
 Strada statale 14 della Venezia Giulia – strada statale italiana